Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 19 au .

Janet Young remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janet Fallis et Janet Young.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Adelaide
Tennis en Australie en 1973
Tennis en novembre 1973